Szent István-székesegyház – a Bécsi főegyházmegye székesegyháza Bécsben
 Szent István-székesegyház – a Székesfehérvári egyházmegye főtemploma Székesfehérvárott
 Szent István-bazilika – az Esztergom-Budapesti főegyházmegye társszékesegyháza Budapesten
 Szent István-székesegyház – az albániai Shkodra város székesegyháza